AWI steht für:

 Agrarwirtschaftliches Institut, mittlerweile Bundesanstalt für Agrarwirtschaft
 Air Wisconsin, US-amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Alfred-Weber-Institut für Wirtschaftswissenschaften der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven
 American Watchmakers-Clockmakers Institute, internationale Non-profit-Organisation im Uhrenbau
 Animal Welfare Institute, US-amerikanische Tierschutzorganisation
 Arbeitswissenschaftliches Institut der Deutschen Arbeitsfront
 Atemwegsinfekt (Medizin)
 AWI Automaten-Wirtschaftsverbände-Info
 AWI Diskont, österreichisches Mineralöl-Unternehmen
 Bahnhof Winsen (Luhe) (DS100-Code)

Awi steht für:
 Awi (Volk), eine Ethnie in Äthiopien

Abkürzung